Bundestagswahlkreis 223 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Bad Tölz-Wolfratshausen – Miesbach (seit 2017)
 Bundestagswahlkreis Rosenheim (2009 und 2013)
 Bundestagswahlkreis München-Land (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Bayreuth (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Hof (1949 bis 1961)